Огибенин, Борис Леонидович (род. 1940) — советский, позже французский индолог и лингвист.
 Огибенин, Леонид Николаевич (1908—1989) — советский художник.
 Огибенин, Владимир Григорьевич (1968) — первый российский священник, репрессированный властью за проповедь.